David Hale (né le  à Colorado Springs, dans l'État du Colorado aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Le , Son choix de repêchage est échangé aux Devils du New Jersey par l'Avalanche du Colorado avec Claude Lemieux et un choix de 2 ronde au repêchage de 2000 (qui sélectionne Matt DeMarchi)  en retour de Brian Rolston et un choix de 1 ronde au repêchage de 2000 (qui sélectionne Martin Samuelsson). Le , il est échangé aux Flames de Calgary par les Devils du New Jersey avec un choix de 5 ronde au repêchage de 2007 (qui sélectionne Jean-Simon Allard) en retour ɖun choix de 3 ronde au repêchage de 2007 (qui sélectionne Nick Palmieri). Le , il est échangé aux Lightning de Tampa Bay par les Coyotes de Phoenix avec Todd Fedoruk en retour de Radim Vrbata.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||North Polars du Colorado ||HS ||25 ||11 ||33 ||44 ||154 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Musketeers de Sioux City || USHL ||56 ||3 ||15 ||18 ||127 ||5 ||0 ||0 ||0 ||18
|-
|1999-2000 || Musketeers de Sioux City || USHL ||54 ||6 ||18 ||24 ||187 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6 
|-
|2000-2001 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||44 ||4 ||5 ||9 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||34 ||4 ||5 ||9 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Fighting Sioux du Dakota du Nord|| NCAA ||26 ||2 ||6 ||8 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Devils du New Jersey || LNH ||65 ||0 ||4 ||4 ||72 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 || River Rats d'Albany || LAH ||30 ||2 ||3 ||5 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || River Rats d'Albany || LAH ||30 ||2 ||5 ||7 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Devils du New Jersey || LNH ||38 ||0 ||4 ||4 ||21 ||8 ||0 ||2 ||2 ||12
|-
|2006-2007 || Devils de Lowell || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Devils du New Jersey || LNH ||43 ||0 ||1 ||1 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Flames de Calgary || LNH ||11 ||0 ||0 ||0 ||10 ||2 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2007-2008 || Flames de Calgary || LNH ||58 ||0 ||2 ||2 ||46 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 || Coyotes de Phoenix || LNH ||48 ||3 ||6 ||9 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Admirals de Norfolk || LAH ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||39 ||0 ||4 ||4 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Senators de Binghamton ||LAH || 36|| 2|| 4|| 6|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||25 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || HC Appiano || Serie A2 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 || HC Appiano || INL ||30 ||5 ||14 ||19 ||65 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 302 ||3 ||21 ||24 ||236 ||17 ||0 ||2 ||2 ||20

Trophées et honneurs personnels 
 2000 : nommé dans la  d'étoiles dans la United States Hockey League.

Notes et références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Colorado Springs
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du HC Appiano
Défenseur de hockey sur glace